Osoby noszące nazwisko Balcerowicz:
 Bogdan Jan Balcerowicz (ur. 1939) – polski pisarz, poeta i dziennikarz
 Bolesław Balcerowicz (ur. 1943) – polski wojskowy
 Ewa Balcerowicz (ur. 1953) – polska ekonomistka
 Leszek Balcerowicz (ur. 1947) – polski polityk i ekonomista
 Piotr Balcerowicz (ur. 1964) – polski orientalista i filozof

Inne:
 Balcerowicz – herb szlachecki
 Plan Balcerowicza – program reform gospodarczo-ustrojowych realizowanych w Polsce od 1990 roku
 Balcerowicz musi odejść – slogan polityczny używany w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Zobacz też